OJ steht für:
 Official Journal of the European Union, das Amtsblatt der Europäischen Union
 orange juice, Orangensaft
 The O’Jays, eine Soul-Formation der 70er aus Philadelphia
 Online-Journalismus
 Jordanien (ICAO-Code)

OJ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Niederlande: Sattelauflieger

oj steht für:
 Ojibwe (Sprache) (ISO-639-1-Code), Sprache der nordamerikanischen Ojibwe

o. J. steht für:
 ohne Jahreszahl/-angabe, z. B. bei: Münzen, Büchern, Kunstwerken, deren Entstehungszeit unbekannt ist

Abkürzung